Arghestān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Dê Arghistān Rōd, periodiskt vattendrag, Kandahar, 
 Arghestān (ort i Afghanistan), Kandahar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar